Фридрихсгам () — наименование финского города Хамина по-шведски и в Российской империи.

Корабли 
 «Фридрихсгам» — галера Балтийского флота Роcсии, построенная в 1743 году.
 «Фридрихсгам» — галера Балтийского флота России, построенная в 1750 году.
 «Фридрихсгам» — галера Балтийского флота России, построенная в 1773 году.

См. также 
 Фридрихсгамский мирный договор
 Фридрихсгамский бой
 Фридрихсгамская улица